Velstein ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Veltstein der Ältere (1536–1598), Pfarrer in Lauenstein
 Heinrich Velstein der Jüngere (auch: Heinrich Velsten, Henricus Velstenius; * um 1580; † 1611), deutscher Ethnologe
 Hermann Velstein (1555 oder 1565–1635), Konsistorialrat und Schulleiter in Oldenburg